

Sigle 
 Dolce Far Niente – cambio automatico robotizzato della Lancia

Informatica 
 <dfn>...</dfn> – elemento HTML di definizione